Småholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Småholm, östra delen av Hästö, Houtskär, Åboland, 
 Småholm, Nagu, Åboland, 
 Småholm, Esbo, Nyland,

Se även 
 Småholme
 Småholmen
 Småholmarna
 Lilla Småholm
 Lillholm
 Storholm

Robotskapade Finlandförgreningar